Dwa krążowniki Japońskiej Cesarskiej Marynarki Wojennej noszące nazwę rzeki Mogami:
 Mogami – japoński krążownik typu Yodo z 1908
 Mogami – japoński krążownik typu Mogami z 1934

 Zobacz też
 inne znaczenia słowa Mogami